Митрофановка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Митрофановка — село в Уланском районе Восточно-Казахстанской области.
 Митрофановка — прежнее, до 1999 года, название села Бейис Хазирет Атбасарского района Акмолинской области.

Россия 
 Митрофановка — деревня в Дуванском районе Башкортостана.
 Митрофановка — посёлок в Бобровском районе Воронежской области.
 Митрофановка — посёлок в Верхнехавском районе Воронежской области.
 Митрофановка — село в Кантемировском районе Воронежской области.
 Митрофановка — деревня в Купинском районе Новосибирской области.
 Митрофановка — село в Фёдоровском районе Саратовской области.
 Митрофановка — деревня в Туринском городском округе Свердловской области.
 Митрофановка — деревня в Азнакаевском районе Татарстана.
 Митрофановка — деревня в Асиновском районе Томской области.
 Митрофановка — прежнее, до 1935 года, название села Апанасенковское Апанасенковского района Ставропольского края.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Митрофановка — село в Нижнегорском районе.

Украина 
 Митрофановка — село в Бобринецком районе Кировоградской области, ликвидировано в 1997 году.
 Митрофановка — село в Новгородковском районе Кировоградской области.
 Митрофановка — село в Двуречанском районе Харьковской области.

См. также 
 Митрофановка — железнодорожная станция в Кантемировском районе Воронежской области.